Гаплогруппа К:
 Гаплогруппа K (mtDNA)
 Гаплогруппа K (Y-ДНК)
 Гаплогруппа K2 (Y-ДНК):
 устаревшее (до 2008 г.) наименование гаплогруппы T (Y-ДНК)
 современное (с 2008 г.) наименование бывшей гаплогруппы K4;